Cadillos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arctium lappa;
 el nombre común de la planta Caucalis platycarpos;
 el nombre común de la planta Medicago minima;
 el nombre común de la planta Orlaya daucoides
 el nombre común de la planta Ranunculus muricatus
 el nombre común de la planta Torilis leptophylla;
 el nombre común de la planta Turgenia latifolia.
 el nombre común de la planta '''''Vulpia membranacea